Yxnetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yxnetjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Yxnetjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn